Антиохия може да се отнася за:
 Антакия, град в историческа Сирия, днес в Турция
 Антиохия Писидийска, древен град в Писидия, днес в Турция
 Антиохийско княжество, държава в Близкия Изток през XI-XIII век